Het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 1995 was de 2de editie van het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen. Het werd gehouden in Zweden en gewonnen door Noorwegen.

Stadions

Teams

Groepsfase

Groep A

Wedstrijdresultaten 
5 juni 1995 in Helsingborg

5 juni 1995 in Karlstad

7 juni 1995 in Helsingborg

7 juni 1995 in Karlstad

9 juni 1995 in Västerås

9 juni 1995 in Karlstad

Groep B

Wedstrijdresultaten 
6 juni 1995 in Karlstad

6 juni 1995 in Helsingborg

8 juni 1995 in Karlstad

8 juni 1995 in Helsingborg

10 juni 1995 in Gävle

10 juni 1995 in Karlstad

Groep C

Wedstrijdresultaten 
6 juni 1995 in Gävle

6 juni 1995 in Västerås

8 juni 1995 in Gävle

8 juni 1995 in Västerås

10 juni 1995 in Helsingborg

10 juni 1995 in Västerås

Knock-outfase

Kwartfinales
13 juni 1995 in Västerås

13 juni 1995 in Helsingborg

*: n.p. is na penalty's

13 juni 1995 in Gävle

13 juni 1995 in Karlstad

Halve finales
15 juni 1995 in Helsingborg

15 juni 1995 in Västerås

Troostfinale
17 juni 1995 in Gävle

Finale
18 juni 1995 in Solna

Kampioen

Prijzen 

1995
Voetbal in 1995
Voetbal in Zweden
Voetbal